Li Dan kan verwijzen naar:
 Tang Ruizong, Chinese keizer van de Tang-dynastie met als persoonlijke naam Li Dan
 Li Dan (piraat) (gestorven 1625), piraat in Zuid-Chinese Zee	
 Li Dan (schaatser, geboren 1986), Chinese schaatsster, geboren 1986, sprintster
Li Dan (schaatser, geboren 1994), Chinese schaatsster, geboren 1994, allroundster
 Li Dan (gymnaste), Chinese trampolinespringster
 Li Dan (activist), Chinese activist